Д’Алессио () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Д’Алессио, Джиджи (род. 1967) — итальянский автор-исполнитель и актёр.
 Д’Алессио, Эрнесто (род. 1977) — мексиканский актёр театра и кино и певец.